Сакирачи има више значења:

 Сакирачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сакирачи, Сан Исидро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику